Корган:

Топоним 
 Корган — село в Физулинском районе Азербайджана.
 Корган — село в Южно-Казахстанской области Казахстана.
 Корган — город в Турции.

Фамилия 
 Корган, Билли (род. 1967) — рок-музыкант, лидер групп The Smashing Pumpkins, Zwan.
 Корган, Павел Оскарович (1925—2006) — российский педагог, заслуженный учитель школы Карельской АССР (1974).
  (Чарльз Говард Корган; 1902—1928) — американский бейсболист и игрок в американский футбол, чемпион Национальной футбольной лиги в составе клуба «Нью-Йорк Джайентс» (1927).

См. также